Молдавская энциклопедия — универсальное энциклопедическое издание на молдавском языке.

Владимир Воронин подписал указ об образовании Национальной комиссии по подготовке к изданию Молдавской энциклопедии. Энциклопедия «Республика Молдова» издана к 650-летию основания Молдавского государства.

История 
Комиссия образована в следующем составе:

Председатель — Марьяна Шлапак, вице-президент Академии наук Молдовы, доктор искусствоведения.

Секретарь — Драгош Викол, главный редактор журнала «Stiinta si Inovare», доктор филологических наук.

См. также  
Молдавская советская энциклопедия

Примечания

Ссылки  
http://www.pravda.ru/news/science/27-03-2007/217739-moldova_encyclopedy_knowledge-0/
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/sozdana-nacionaljnaya-komissiya-po-podgotovke-k-izdaniyu-moldavskoj-enciklopedii
http://ru.interlic.md/2009-08-26/enciklopedija-moldovy-izdana-v-ramkah-prazdnovanija-650letija-osnovanija-moldavskogo-gosudarstva-11681.html

Универсальные энциклопедии
Литература Молдавии